

Personnalités réelles

Patronyme 

 
 

 Sal Bartolo, de son vrai nom Salvatore Interbartolo, est un boxeur américain né le  à Boston, Massachusetts, et mort le  ;
 Evarist Bartolo, (né le  à Mellieha), est un homme politique maltais, membre du Parti travailliste.

Prénom

Biologie 
 Stenochrus bartolo est une espèce de schizomides de la famille des Hubbardiidae.

Toponyme